Tom Chapin, Amerikaans muzikant
 Tom Chapin (acteur), Brits acteur uit o.a. Lord of the Flies (1963)